Шатуно́вская — фамилия.

 Шатуновская, Лидия Александровна (1905—1981) — советский искусствовед, мемуаристка.
 Шатуновская, Ольга Григорьевна (1901—1990) — советская политическая деятельница.
 Посядо-Шатуновская, Валентина Георгиевна (1922—1990) — советский скульптор.